

Toponymes 
 Brancourt, ancienne commune française des Vosges ;
 Brancourt-en-Laonnois, commune française de l'Aisne ;
 Brancourt-le-Grand, commune française de l’Aisne.

Patronyme 
 Jean-Pierre Brancourt, historien et historien du droit français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France